

Patronyme 

 Jean-François Muracciole (1965 -), historien français, spécialiste de la résistance 
 Jules Muracciole, résistant français (1906-1995)
 Bernard Muracciole, chanteur lyrique français, né en 1937
 Jacques Muracciole (1902-1961), poète, écrivain, dramaturge, acteur, journaliste et dessinateur français, père de Bernard.

Toponyme 
 Muracciole, une commune de la Haute-Corse.

Reférences